Campanello – dispositivo di avvertimento sonoro (campanello della porta)
Campanello – strumento liturgico
Campanello – antico strumento musicale
Campanelli - pianta rampicante

Pagine correlate 
 Campanelli

Altri progetti